Arpino steht für:

 die Stadt Arpino in der italienischen Provinz Frosinone

Arpino ist der Familienname folgender Personen:

 Gerard Arpino (1929–2008), US-amerikanischer Tänzer und Choreograph
 Giovanni Arpino (1927–1987), italienischer Schriftsteller und Journalist
 Marco Arpino (* 1966), italienischer Fechter
 Mario Arpino (* 1937), italienischer General